Borislav Ilić (né le ) est un joueur de hockey sur glace franco-serbe.

Carrière de joueur 
Il évolue en Ligue Magnus au sein des Dauphins d'Épinal. Il fait également partie de l'équipe de Serbie de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus || 13|| 0|| 0|| 0|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus || 25|| 0|| 0|| 0|| 72|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2005-2006|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus || 22|| 0|| 2|| 2|| 40||5 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|2006-2007|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus || 26|| 1|| 4|| 5|| 24||2 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2007-2008 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 26|| 0|| 1|| 1|| 53||2 ||0 ||0 || 0 ||2 
|-
|2008-2009 ||Dauphins d'Épinal ||Ligue Magnus ||26 ||0 ||0 ||0 ||24 ||6 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
|2009-2010 ||Dauphins d'Épinal ||Ligue Magnus ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="13"|
|-
|2012-2013 ||Étoile rouge de Belgrade ||Liga Srbije ||3 ||0 ||0 ||0 ||4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||HK Vitez ||Liga Srbije ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||HK Vitez ||Liga Srbije ||8 ||2 ||1 ||3 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-

Voir aussi

Références

Naissance en mars 1983
Joueur international serbe de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Défenseur de hockey sur glace